Сборная Американских Виргинских островов по футболу () — команда, представляющая Американские Виргинские острова в международных матчах и турнирах по футболу. Занимает одно из последних мест в таблице коэффициентов.

У сборной нет национального стадиона. Команда проводит свои матчи на бейсбольном стадионе «Лайонел Робертс Парк» в городе Шарлотта-Амалия на острове Сент-Томас.
Наибольший расцвет сборную настиг спустя два месяца после прибытия в мае 2011 года Кита Гриффита, нового технического директора из Барбадоса, при котором сборная поднялась на 51 место в рейтинге ФИФА, с 200-го на 149-е, пока наивысшее достижение в своей истории.

Чемпионат мира 
 1930 по 1998 — не участвовала
 2002 по 2022 — не прошла квалификацию

Золотой кубок КОНКАКАФ 
 1991 по 1998 — не участвовала
 2000 по 2007 — не прошла квалификацию
 2009 по 2013 — не участвовала
 2015 по 2021 — не прошла квалификацию

Список тренеров 
 без тренера (1991—1999)
 Пол Иньюри (1999—2000)
 без тренера (2000—2002)
  Глад Бугариу (2002)
 без тренера (2002—2003)
  Франциско Рамирес (2004)
 Карлтон Фримен (2004)
 без тренера (2005—2006)
 Дэрил Робертс (2006)
 без тренера (2007)
 Карлтон Фримен (2008)
 без тренера (2008—2009)
  Крэйг Мартин (2009—2011)
  Кит Гриффит (2011)
 Терренс Джонс / Юстас Бэйли (2011)
 без тренера (2012—2013)
 Леонард Эйпелтон (2014)
 без тренера (2014—2015)
  Ахмед Мохамед (2015—2017)
 без тренера (2017—2018)
  Марсело Серрано (2018—2019)
  Жилберто Дамиано (2019—)

Примечания

Ссылки 
 Сборная Американских Виргинских островов на сайте FIFA

Американские Виргинские острова
 
Футбол на Американских Виргинских Островах